Teodora Comnena (1096-?) – figlia di Alessio I Comneno
 Teodora Comnena (1134-1183) – figlia di Andronico e moglie di Enrico II di Babenberg
 Teodora Comnena (1145-1185) – moglie di Baldovino III di Gerusalemme
 Teodora Comnena – figlia di Giovanni Comneno, moglie di Boemondo III d'Antiochia (sposata 1175/1177, divorziati nel 1180)
 Teodora Comnena (1438-1474) - figlia di Giovanni IV di Trebisonda, moglie di Uzun Hasan di Ak Koyunlu e nonna dello Şah Ismail I. Anche nota come Despina Khatun.